Roodkapje, een sprookje en de hoofdpersoon hierin
Roodkapje (zweefvlieg), een zweefvlieg van het geslacht Blera
Roodkapje (lied), een liedje van Pater Moeskroen
Roodkapje (musical), een musical van Van Hoorne Theaterproducties gebaseerd op het sprookje
Roodkapje (televisieprogramma), een Nederlands spelprogramma van RTL